

Веселина () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Веселина () — село в Разградській області. Входить до складу общини Лозниця.